Мелізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Мелізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона